Otton de Chiny peut faire référence à :
  (?- 987), comte de Chiny de 971 à 987 ;
  ( 1065-après 1131), comte de Chiny du début du .

Voir aussi